Виктор Вембаньяма (; род. 4 января 2004 года в Ле-Шене, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Метрополитан 92» и сборную Франции.

Профессиональная карьера

Нантер 92 
29 октября 2019 года Вембаньяма дебютировал в профессиональном баскетболе за клуб «Нантер 92», сыграв 31 секунду в Кубке Европы против «Брешии». В возрасте 15 лет, 9 месяцев и 25 дней, он стал самым молодым игроком в истории Кубка Европы после Стефана Петковича.

АСВЕЛ 

29 июня 2021 года, Виктор Вембаньяма подписал трёхлетний контракт с клубом АСВЕЛ, который выступал в чемпионате Франции и Евролиге. 1 октября он дебютировал в Евролиге в матче против «Жальгирис», проведя на площадке 3 минуты. В конце июня 2022 года покинул клуб.

Метрополитан 92 
4 июля 2022 года подписал двухлетний контракт с клубом «Метрополитан 92». В сезоне 2022/2023 чемпионата Франции он считался одним из лучших игроков лиги.

Сборная Франции 
Вембаньяма попал в предварительный состав сборной Франции на Евробаскет-2022, однако не попал на турнир из-за травмы. В октябре 2022 года он был вызван в сборную для участия в ноябрьских квалификационных матчах к чемпионату мира 2023 года.

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки сборной Франции по баскетболу